Youngsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Youngsville (Louisiana)
Youngsville (North Carolina)
Youngsville (Pennsylvania)